W steht für: 
 W, ein Buchstabe des lateinischen Alphabets
 Ԝ, ein Buchstabe des kyrillischen Alphabets
 W (Magazin), US-amerikanisches Lifestyle- und Modemagazin
 W (Fernsehserie), Südkorea
 Nationalpark W, grenzübergreifender Nationalpark in Niger, Burkina Faso und Benin

W steht als Abkürzung oder Symbol für:
 Formelzeichen für die Arbeit (Physik) (engl.: Work)
 Kennbuchstabe für Lille auf französischen Münzen von 1694 bis 1836
 Einbuchstabencode für die Aminosäure Tryptophan
 Wasserstand, siehe Pegel (Wasserstandsmessung)
 Watt (Einheit), die Einheit der Leistung im Internationalen Einheitensystem
 das W-Boson, ein Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung
 Werst, altes russisches Längenmaß 
 mathematisches Zeichen für den Wertebereich, siehe Zielmenge
 die Himmelsrichtung Westen
 Postbezirk West-London, siehe Postleitzahl (Vereinigtes Königreich)
 Wissenschaft in der Besoldungsordnung W für Hochschullehrer
 Woche
 das chemische Element Wolfram
 W. Titelperson in der Novelle Der Minderjährige W. von Juri Tynjanow
 Warning, eine ETCS-Bremskurve

Luftfahrt:
 West (westlich; westliche Länge), siehe Westen
 Winterzeit (siehe Sommerzeit)

Numismatik:
 Münzzeichen der Kippermünzstätte Weida

Schiffbau:
 Winter, (winterlich kaltes Meerwasser), Tiefgangmarke an Schiffen

Personen:
 Kristine W, US-amerikanische Dance-Pop-, House-Sängerin und Songwriterin

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Wuppertal
 Finnland: Anhänger
 Frankreich: Händlerkennzeichen
 Großbritannien: Südwestengland
 Irland: Stadt Waterford/Port Láirge
 Kasachstan: Gebiete Aqmola und Qostanai (früheres Gebiet Torghai, auslaufend)
 Niederlande: Anhänger
 Österreich: Wien (aktuell: schwarz auf weiß; auslaufend: weiß auf schwarz)
 Philippinen: mittlerer von drei Buchstaben für kommerziell genutzte Fahrzeuge
 Polen: Woiwodschaft Masowien

als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
   Österreich: Landeshauptmann von Wien, siehe Liste der Buchstaben der Zulassungsbehörden für nationale amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge

Finanzwirtschaft:
 Währung
 Wechsel (Urkunde)
 Wert

w steht als Abkürzung oder Symbol für:
 ein Unix-Kommando, das ähnliche Ausgaben wie der Befehl who (Unix) erzeugt
 phonetisches Zeichen für den stimmhaften labiovelaren Approximanten
 physikalisches Formelzeichen für die Energiedichte
 mathematisches Zeichen für die Wahrscheinlichkeit
 Formelzeichen für die Gehaltsangabe Massenanteil

Siehe auch:
 Plan W
 W.
 W-Funktion

Abkürzung